Остюнино — название населённых пунктов в России:

 Остюнино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Остюнино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.